Рётис () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код  —  80416.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Норберт Мер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 18 мест.

 другие: 17 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга